Rukometni klubovi iz BiH:
 RK Borac Banja Luka
 RK Borac Travnik